Le nom d'île Elizabeth ou Élisabeth peut désigner les territoires insulaires suivants :
 L'Île Élisabeth (Russie), dans l'archipel François-Joseph ;
 L'Île Elizabeth (Bermudes), dans les Bermudes ;
 L', zone non incorporée de l'État australien de Victoria.